Gammalvalltjärn (Gammelvalltjärn, Gammelvallstjärn)) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gammelvallstjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (9,4 ha)
Gammelvallstjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Gammelvalltjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 690247-150375), sjö i Ljusdals kommun, 
Gammelvalltjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 690504-150332), sjö i Ljusdals kommun, 
Gammalvalltjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (6,31 ha)
Gammalvalltjärnen (Näskotts socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (3,75 ha)
Gammalvalltjärnen (Undersåkers socken, Jämtland, 701892-138042), sjö i Åre kommun, 
Gammalvalltjärnen (Undersåkers socken, Jämtland, 703315-137534), sjö i Åre kommun,  (6,98 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn